Rosdilna (ukrainisch ; russisch /) ist eine Stadt im Süden der Ukraine, etwa 66 Kilometer nordwestlich von Odessa. Sie ist Zentrum des gleichnamigen Rajons Rosdilna und liegt nahe der Grenze zur Republik Moldau an einem Eisenbahnknotenpunkt.

Der Ort wurde 1863 als Siedlung um eine Eisenbahnstation gegründet, die hier im Zuge des Baus der Eisenbahnstrecke nach Odessa (Bahnstrecke Krasne–Odessa) mit einem Abzweig nach Bessarabien (Bahnstrecke Rosdilna–Iași, Rosdilna bedeutet „Verzweigung“) errichtet wurde. Während der Zugehörigkeit zu Transnistrien als Bestandteil Rumäniens in den Jahren von 1941 bis 1944 trug der Ort den offiziellen Namen Razdelnaia. 1957 wurde ihr der Stadtstatus verliehen.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Rosdilna (:uk:Роздільнянська міська громада/Rosdilnjanska miska hromada), zu dieser zählen auch noch die 50 in der untenstehenden Tabelle angeführten Dörfer, bis dahin bildete sie die gleichnamige Stadtratsgemeinde Rosdilna (Роздільнянська міська рада/Rosdilnjanska miska rada) im Zentrum des Rajons Rosdilna.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Rosdilna Teil der Gemeinde:

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Odessa
Rajon Rosdilna
Gegründet 1863